Флавія Пеннетта була чинною чемпіонкою, але знялась через надірваний м'яз плеча.
Вікторія Азаренко виграла титул, перемігши у фіналі Іринау-Камелію Бегу з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина 

| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= А Резаї
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Р Вінчі
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Заглавова
| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Мікулеску
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ю Ларссон
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Савай
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М Бартель
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2/WC
| RD1-team16= С Кузнецова
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=77| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=6
| RD2-team01= К Закопалова| RD2-score01-1=77| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=77| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л Домінгес Ліно
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=60

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= І-К Бегу
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= С Заглавова
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw

Одиночний розряд
Andalucia Tennis Experience 2011, одиночний розряд